Выборы 1792
 Парламентские выборы во Франции (1792);
 Президентские выборы в США (1792).